Фарида́ Шами́льевна Муми́нова (род. 23 ноября 1957, Лесной, Кировская область) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России (2002).

Биография 
Родилась 23 ноября 1957 года в посёлке Лесной Кайского (ныне — ) района Кировской области в интернациональной семье. Отец — Шамиль Муминов, по национальности узбек, мать — Муза Усатова, по национальности русская.

В 1974 году дебютировала в кино, сыграв роль Гульбахор в фильме «Седьмой джинн». В 1976 году — закончила Ташкентское хореографическое училище. В 1977—1979 годах танцевала в Узбекском государственном ансамбле «Бахор». В 1983 году закончила актёрский факультет ВГИКа (мастерская Бориса Чиркова). В 1986 году Фарида Муминова поступила на работу в Русский драматический театр им. Маяковского (г. Душанбе). В 1991—2004 годах работала актрисой в Драматическом театре им. А. С. Пушкина (г. Магнитогорск).

C 2006 года актриса Театра под руководством Армена Джигарханяна.

Жена актёра и режиссёра Сайдо Курбанова. Живёт и работает в г. Севастополь.

Творчество

Роли в театре 
 «Без вины виноватые» А. Островского — Кручинина
 «Вишнёвый сад» А. Чехова — Раневская
 «Дверь в смежную комнату» А. Эйкбурна — Джессика
 «Дикарь» А. Касона — Марга
 «Дорогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской — Лялька
 «Золушка» Е. Шварца — Фея
 «Кабанчик» В. Розова — Оля
 «Козий остров» У. Бетти — Агата
 «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби — Марта
 «Любовные письма» А. Гурнея — Мелисса
 «Мастер и Маргарита» М. Булгакова — Маргарита
 «Невесты» Л. Корсунского — Наталья
 «Ну всё, всё… всё?» Н. Брода — Она
 «Сон в летнюю ночь» Шекспира — Титания
 «Утешитель вдов» Д. Маротта, Б. Рандони — Грациелла
 «Французский квартал» Теннесси Уильямса — Джейн
 «Чайка» А. Чехова — Нина Заречная, Аркадина
 «Эти свободные бабочки» Л. Герша — Джил Теннер
 «Яблочная леди» О. Данилова — Джулия
 «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорки — Магдалена
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Анна Андреевна

Фильмография 
  — Седьмой джинн — Гульбахор
  — Такая поздняя, такая тёплая осень
  — Ускорение киностудия им. Довженко
  — Я ей нравлюсь
  — Шок
  — Квартира — Мадонна
  — Убийца поневоле — Севара
  — Битва трёх королей
  — Личная жизнь королевы
  — Фига.Ro

Награды 
 1993, 1999 — приз за лучшую женскую роль на фестивале «Театральная весна» (г. Челябинск)

Звания 
 2002 — Заслуженная артистка Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа